Dividida em várias etapas, a edição 1971 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 8ª edição do torneio foi vencido pelo time do São Paulo Barbarians Rugby Football Club.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1971 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1971
1971 no rugby